Ez a szócikk tartalmazza a 2010-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő Serena Williams ismét megnyerte a tornát. A döntőben ezúttal a másfél év után visszatérő Justine Henint győzte le 6–4, 3–6, 6–2-re. A fiatalabbik Williams nővér ötödik alkalommal diadalmaskodott az Australian Openen, s ez volt a tizenkettedik Grand Slam-győzelme.

Kiemeltek

 Serena Williams (Győztes)
 Gyinara Szafina (Negyedik kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör)
 Caroline Wozniacki (Negyedik kör)
 Jelena Gyementyjeva (Második kör)
 Venus Williams (Negyeddöntő)
 Viktorija Azaranka (Negyeddöntő)
 Jelena Janković (Harmadik kör)
 Vera Zvonarjova (Negyedik kör)
 Agnieszka Radwańska (Harmadik kör)
 Marion Bartoli (Harmadik kör)
 Flavia Pennetta (Második kör)
 Samantha Stosur (Negyedik kör)
 Marija Sarapova (Első kör)
 Kim Clijsters (Harmadik kör)
 Li Na ''(Elődöntő)

 Francesca Schiavone ''(Negyedik. kör)
 Virginie Razzano ''(Első kör)
 Nagyja Petrova ''(Negyeddöntő)
 Ana Ivanović ''(Második kör)
 Sabine Lisicki ''(Második kör)
 Daniela Hantuchová ''(Harmadik kör)
 Dominika Cibulková ''(Első kör)
 María José Martínez Sánchez ''(Második kör)
 Anabel Medina Garrigues ''(Első kör)
 Aravane Rezaï ''(Második kör)
 Alisza Klejbanova ''(Harmadik kör)
 Jelena Vesznyina ''(Első kör)
 Sahar Peér ''(Harmadik kör)
 Katerina Bondarenko ''(Második kör)
 Aljona Bondarenko ''(Negyedik kör)
 Carla Suárez Navarro ''(Harmadik kör)

Megjegyzés: Ranglistahelyezése alapján Yanina Wickmayer lett volna a 16. kiemelt, de későn nevezett a tornára, ezért csak a selejtezőben tudott elindulni. A főtáblán a negyedik fordulóban esett ki.

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=15
| RD1-team01= Kim Clijsters
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Valérie Tétreault
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Szeszil Karatancseva
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=60
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Tamarine Tanasugarn
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Csan Jung-zsan
| RD1-score05-1=64
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Kaia Kanepi
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Gallovits Edina
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=19
| RD1-team08= Nagyja Petrova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=26
| RD1-team09= Aravane Rezaï
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Szánija Mirza
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Volha Havarcova
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Angelique Kerber
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Hetedik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Jelena Janković
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Monica Niculescu
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Patricia Mayr
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Katie O’Brien
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Juliana Fedak
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Polona Hercog
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Kathrin Wörle
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= Aljona Bondarenko
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=24
| RD1-team09=

Nyolcadik szakasz
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=3. kör
| RD4=4. kör
| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Marija Sarapova
| RD1-score01-1=64
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Marija Kirilenko
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=6
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Yvonne Meusburger
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Bacsinszky Tímea
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=2
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Anna-Lena Grönefeld
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Roberta Vinci
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Vania King
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=65
| RD1-score07-3=7
| RD1-seed08=23
| RD1-team08= Dominika Cibulková
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=5
| RD1-seed09=30
| RD1-team09= Katerina Bondarenko
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ioana Raluca Olaru
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Pauline Parmentier
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Elena Baltacha
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=7
| RD1-seed13= 
| RD1-team13=

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei

Kapcsolódó szócikkek

N1